

Новомихайловський — починок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Новомихайловський — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Новомихайловський — селище, Лямбірський район, Мордовія

Див. також 
 Михайловський
 Новомихайлівський